Dickson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dickson Township (Arkansas)
 Dickson Township (Michigan)